Ла Сеиба има више значења:

 Ла Сеиба (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Сеиба (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Сеиба (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Сеиба, Виверо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Сеиба (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба, Сан Франсиско (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба, Сан Хуан (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба, Сан Хуан де ла Круз (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба, Ел Бриљанте (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба, Лас Кањас (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сеиба (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеиба (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеиба, Ла Сеиба де Сан Хосе (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеиба, Ла Сеиба дел Окоте де Кадена (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеиба (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеиба, Лас Сеибас (Тлалчапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сеиба (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сеиба (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сеиба (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сеиба (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Сеиба (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сеиба (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Сеиба (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеиба (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеиба (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сеиба (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сеиба (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сеиба (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сеиба (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба, Ел Мехорал (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сеиба (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Сеиба (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сеиба (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Сеиба (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сеиба (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сеиба (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сеиба (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сеиба (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сеиба, Лос Коралес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба, Езекијел Теразас (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Сеиба (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сеиба (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сеиба (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сеиба, Пирунгас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сеиба (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сеиба (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сеиба (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Сеиба (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Сеиба (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Сеиба (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Сеиба (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Сеиба (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сеиба (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сеиба, Ел Каризо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сеиба, Нарсисо Енрикез (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сеиба, Хулијан Банда (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Сеиба (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба, Мундо Печи Луна (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба, Ранчо Азул (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Ситлалтепетл), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба, Лос Мангос (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба, Ел Сабино (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба, Абел Рамос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Мекатлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба, Хикотес (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сеиба (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Сеиба (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Сеиба (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику